У Азији се налази 49 суверених држава, од којих су све чланице УН. Такође постоје два ентитета са ограниченим признањем, четири непризнате дефакто државе и шест зависних територија.

Суверене државе

Ентитети са ограниченим признањем

Непризнате дефакто државе

Зависне територије

Извори 

Државе у Азији
Спискови држава по континентима